

Anno 
 635 o 635 a.C.

Codici 
 635 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Pergignan, o Perpignano, nei Pirenei Orientali, regione francese

Matematica 
 635 – numero